Meu Lugar () — первый концертный альбом бразильской поп-исполнительницы и автора песен Анитты. Он официально был выпущен на CD и DVD Warner Music 3 июня 2014 года. Альбом представляет собой хронику первого концертного тура певицы — «Turnê Show das Poderosas».

За один день до релиза CD и DVD-дисков альбом был выпущен в цифровом формате, наряду со вторым студийным альбомом Аниты «Ritmo Perfeito», который содержал студийные версии тогда ещё не изданных песен «Na Batida», «Ritmo Perfeito», «Música de Amor», «Cobertor», «Mulher», «No Meu Talento», «Blá Blá Blá», «Quem Sabe» и «Vai e Volta», исполненных в живую.

В Бразилии альбом DVD получил статус платинового (было продано более 100 000 копий).

Концепция 
Концепция шоу представляла собой идею «Рая и ада». Таким образом, представление начиналось в аду и двигалось в сторону неба. Эта траектория отмечалась соответствующим использованием цветов, так в первой части преобладали серый и фиолетовый цвета, а с продвижением к небу они сменялись на белый и розовый. Подобная концепция уже использовалась бразильской певицей Ванессой Камарго в её альбоме «DNA Tour», выпущенном в 2013 году.

Для создания сюжета представления Анита и режиссёры использовали древнегреческий миф о ящике Пандоры и шоу Cirque du Soleil. В представлении был персонаж, который играл роль рассказчика всего происходящего. Им был Карлос Марсио Морейра, танцор Cirque du Soleil, который исполнил роли трёх персонажей: могильщика, режиссёра и ангела, открывающего дверь в рай.

Сцена, представлявшая ад, с насыщенными цветами и использованием преувеличенных фигур напоминала художественный стиль работ кинорежиссёра Тима Бёртона. Современные графические опции также использовались в шоу, такие как проекционный мэппинг, светодиодные панели.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Анитты
Концертные альбомы 2014 года
Концертное видео